Ана́нич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Ананич, Лилия Станиславовна — министр информации Республики Беларусь (2014—2017).
 Ананич, Михаил (род. 1973) — московский архитектор.
 Ананич, Пётр (род. 1857) — революционер, воспитывался в Киевской военной гимназии.
 Ананич, Юрий Степанович (1955—2015) — белорусский архитектор.

См. также

Примечания